Baltasar Moscoso y Sandoval, (1589-1665), fut un cardinal espagnol ;
 Guillermo Moscoso, (1983- ), est un joueur de baseball vénézuélien ;
 
 Juan Moscoso, (1966- ), est un homme politique espagnol ;
 Juan Manuel Moscoso y Peralta (1723-1811), prélat catholique, archevêque de Grenade entre 1789 et 1811 ;
 Mireya Moscoso, (1946-), est une femme politique panaméenne. Présidente du Panama du  au  ;
 Victor Moscoso, (1936-), est un auteur de bande dessinée et dessinateur américain ;
 Victor Emilio Moscoso Cárdenas (1846-1895), prêtre jésuite, martyr catholique. 

Patronyme hispanique